Алексей Безгодов:
 Безгодов, Алексей Александрович (род. 1975) — российский религиозный деятель и историк старообрядчества.
 Безгодов, Алексей Михайлович (род. 1969) — российский шахматист, гроссмейстер. Примечания